Pridvorica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Pridvorica, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Pridvorica, un village situé dans la municipalité de Šavnik ;
en Kosovo
Pridvorica/Pridvoricë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
Pridvorica/Pridvoricë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zubin Potok/Zubin Potok, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.
en Serbie
Pridvorica, un village situé dans la municipalité de Blace, district de Toplica ;
Pridvorica, un village situé dans la municipalité de Bojnik, district de Jablanica ;
Pridvorica, un village situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
Pridvorica, un village situé dans la municipalité de Kraljevo, district de Raška ;
Pridvorica, un village situé dans la municipalité de Lajkovac, district de Kolubara ;